

Geografia
 Eboli – comune italiano della provincia di Salerno in Campania

Persone
 Joao Eboli – medico italiano
 Pietro da Eboli – poeta italiano
 Thomas Eboli – mafioso italiano